Козья — топоним:

Россия 
 Козья — деревня в Култаевском сельском поселении Пермского района Пермского края.
 Козья (приток Каквы) — река в Свердловской области.
 Козья (приток Ваграна) — река в Свердловской области.

Украина 
 Козья — село в Бродовском районе Львовской области.